Venta del Moro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Venta del Moro (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Venta del Moro (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar